Александр Парадовский:
 Парадовский, Александр Осипович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 5521; 29 ноября 1837.
 Парадовский, Александр Феликсович (1867—1918) — участник гражданской войны, инженер-технолог.